Die 2. Tennis-Bundesliga wurde 2008 zum achten Mal ausgetragen.

Modus 
Zum vorletzten Mal wurde die 2. Bundesliga 2008 in zwei Staffeln – einer Süd- und einer Nordgruppe – ausgetragen. Qualifiziert waren 14 Mannschaften, die sich im Vorjahr den Klassenerhalt sichern konnten, der Bundesligaabsteiger sowie die Meister der Regionalligen Nord, West und Südwest. Aufgrund des Rückzuges des RC Herpersdorf wurde die Südstaffel mit nur acht Mannschaften ausgetragen, von denen nur eine den Gang in die Regionalliga antreten musste.

Nord 
In der Nordgruppe wurde der TV Espelkamp-Mittwald Meister und stieg somit erstmals in die 1. Bundesliga auf. Den entscheidenden Matchball verwandelte Franz Stauder am letzten Spieltag im Spitzenspiel gegen den Bremerhavener TV. Ohne Punktverlust beendete das Team die Saison.

Der TC Logopak Hartenholm, der als Aufsteiger den dritten Platz belegte, hatte mit dem früheren Wimbledon-Sieger Michael Stich einen der prominentesten Spieler der Liga in seinen Reihen. Mit 39 Jahren spielte er noch in drei Doppeln, von denen er zwei gewann. Mit Tobias Kamke hatte der Klub, für den es aufgrund finanzieller Schwierigkeiten die letzte Saison in der 2. Bundesliga war, zudem ein vielversprechendes deutsches Talent im Kader.

Vereine

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet.

Süd 
In der Südstaffel der 2. Bundesliga gab es am Ende drei punktgleiche Mannschaften an der Tabellenspitze. Nur durch ein mehr gewonnenes Match konnte sich der TC Amberg am Schanzl gegenüber der Konkurrenz aus Großhesselohe durchsetzen. Durch einen klaren 9:0-Sieg am 17. August 2008 konnte das Team den Aufstieg perfekt machen.

Am Tabellenende gab es in diesem Jahr nur einen sportlichen Absteiger, da der RC Herpersdorf im Juni 2008 zurückzog. Somit bestand das restliche Teilnehmerfeld aus acht Mannschaften. Den Abstiegsplatz belegte am Ende der Saison der TC Römerberg.

Auch in der Südgruppe hatten die Teams einige Weltklassespieler in ihren Reihen. So zum Beispiel der Lette Ernests Gulbis, der für Großhesselohe aufgrund anderer Verpflichtungen jedoch kein einziges Spiel bestritt. An seiner Stelle war Daniel Brands die Nummer eins der Mannschaft aus Bayern. Er gewann alle seine fünf Partien.

Vereine

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet.

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2008
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2008

Weblinks 
 Offizielle Webseite des DTB
 , mit ausführlichen Informationen zu den Vereinen der 1. und 2. Bundesliga

Einzelnachweise 

2008
Tennissaison 2008